

Pessoas
Annie Morrill Smith

Localidades
Morrill (Kansas)
Morrill (Nebraska)

Desambiguação